Эйприл Штайнер Беннетт (; род. 22 апреля 1980 года, Меса) — американская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках с шестом. Участница летних Олимпийских игр 2008 года. Серебряный призёр Панамериканских игр 2007 года.

Биография 
Эйприл Штайнер Беннетт родилась 22 апреля 1980 года в городе Меса, штат Аризона, США. Является мормоном. В 2000 году окончила колледж Пэрадайз Вэлли, в 2003 году — Арканзасский университет. Работала учителем гимнастики в средней школе Хеллштерна в Спрингдейле.

Спортивная карьера Эйприл длилась с 1999 по 2016 год. Наивысшим достижением является серебряная медаль Панамериканских игр 2007 года. В 2008 году участвовала в Олимпийских играх в Пекине, где в финале заняла 8 место. Тренировалась под руководством Брайана Комптона.

В 2008 году вышла замуж за прыгуна с шестом Кэмерона Беннетта. С 2011 года семья живёт в Техасе.

В 2017 году Эйприл участвовала в телешоу «American Ninja Warrior».

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны с шестом США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года